Фатиаш-де-Томар (, «кусочки Томара») — традиционные португальские бисквитные пирожные. Оно относятся к классу португальских десертов, называемых монастырскими сладостями (). Впервые этот десерт появился в городе Томар в монастыре Конвенту-де-Кришту. Пирожное готовится на пару в специальной посуде изобретенной жестянщиком из этого города. В состав пирожного входит бисквитное тесто, яичные желтки и сироп.

Примечания 

Португальские десерты